Die Wyschtscha Liha 2003/04 () war die 13. Auflage der höchsten ukrainischen Spielklasse im Männerfußball. Die Spielzeit begann am 12. Juli 2003 und endete am 19. Juni 2004.

Modus 
Sechzehn Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Dynamo Kiew gewann die elfte Meisterschaft vor Schachtar Donezk. Die Mannschaften auf den beiden letzten Plätzen stiegen in die Perscha Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft von Dynamo Kiew

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse mit Torschützen ukranianfootball.narod.ru (ukrainisch)

Einzelnachweise 

2003
Fußballsaison 2003/04